Il singolare del torneo di tennis Sparkassen Cup 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Jana Novotná che ha battuto in finale Mary Pierce 7–5, 6–1.

Teste di serie 

 Mary Pierce (finale)
 Jana Novotná (campionessa)
 Anke Huber (semifinali)
 Iva Majoli (quarti di finale)

 Sabine Appelmans (primo turno)
 Judith Wiesner (semifinali)
 Brenda Schultz (quarti di finale)
 Ann Grossman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 1994